Гиматов — русская татарская фамилия.

 Гиматов, Эдуард Ильдарович (род. 1994) — российский хоккеист
 Гиматов, Ирек Иршакович (род. 1965) — советский лётчик-перебежчик, 24 апреля 1991 года угнавший вертолёт Ми-8 из Армении в Турцию.

 Гиматова, Динара Наильевна (род. 1986) — российская гимнастка

См. также 
 Гимбатов